Phil Dent e Billie Jean King hanno battuto in finale Frew McMillan e Betty Stöve 3-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie

 Dick Stockton /  Rosie Casals (semifinali)
 Frew McMillan /  Betty Stöve (finale)

 Phil Dent /  Billie Jean King (Campioni)
 Marty Riessen /  Françoise Dürr (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 1976